Unfinished Sympathy  — це другий сингл гурту «Massive Attack» з їхнього дебютного альбому Blue Lines, який був випущений у 1991 році.

Трек-листи 
7"
"Unfinished Sympathy" (Nellee Hooper 7" Mix) – 4:34
"Unfinished Sympathy" – 5:12

12"
"Unfinished Sympathy" (Paul Oakenfold Mix) – 5:18
"Unfinished Sympathy" (Paul Oakenfold Instrumental Mix) – 5:18
"Unfinished Sympathy" – 5:12
"Unfinished Sympathy" (instrumental) – 4:08

CD
"Unfinished Sympathy" (Paul Oakenfold Mix) – 5:18
"Unfinished Sympathy" (Paul Oakenfold Instrumental Mix) – 5:18
"Unfinished Sympathy" – 5:12
"Unfinished Sympathy" (instrumental) – 4:08

12" remixes
"Unfinished Sympathy" (Nellee Hooper 12" Mix) – 5:50
"Unfinished Sympathy" (Nellee Hooper Instrumental Mix) – 5:34
"Unfinished Sympathy" (original) – 5:12

Посилання 
 

Сингли 1991
Пісні Massive Attack